Бобове — село в Закарпатській області
 Бобове — урочище в Чернігівській області